Romont kan syfta på

Geografi

Frankrike 

 Romont, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Romont, Bern, kommun, Jura bernois, 
 Romont, Fribourg, kommun,